Франсоа II (, 1544 — 1560) био је краљ Француске од јула 1559. до своје смрти децембра 1560. Био је син краља Анрија II и Катарине Медичи. 

На престо је дошао са непуних 16 година после смрти свога оца који је несрећно погођен копљем на витешкој забави. 

Још 1548. био је договорен брак између принца Франсоа и краљице Шкотске Мери Стјуарт, која је послата у Француску и одрасла заједно са њим. Венчали су се 1558, али у свом браку нису имали деце. Сматра се да су њени рођаци, браћа Гиз, имали највише утицаја на власт за време кратке владавине краља Франсоа. Они, задрти католици, нису желели да промене дотадашњи оштар став државе према протестантима. 

Франсоа је одрастао као болешљив дечак. Умро је од упале ува или менингитиса. Наследио га је брат, Шарл IX.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1544.
Умрли 1560.
Француски краљеви
Династија Валоа